

Biologia molecolare 
 CGU – codone citosina-guanina-uracile che codifica per l'arginina

Codici 
 CGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciudad Guayana (Venezuela)